Faja de Oro es el nombre de:

Faja de Oro (Veracruz), un yacimiento petrolífero del estado de Veracruz.
Faja de Oro (buque), un buque petrolero mexicano.
Faja de Oro (Guanajuato), importante avenida en Salamanca Guanajuato.